Estação Alecrim I — Estação da Linha Norte do Sistema de Trens Urbanos de Natal do Sistema de Trens Urbanos de Natal
 Estação Alecrim II — Estação da Linha Sul do Sistema de Trens Urbanos de Natal do Sistema de Trens Urbanos de Natal

Alecrim